Bockhorn ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Bockhorn (Friesland), Gemeinde im Landkreis Friesland (Niedersachsen)
 Bockhorn (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Erding (Bayern)
 Bockhorn (Bremen), Ortslage im Ortsteil Lüssum-Bockhorn im Stadtteil Blumenthal (Bremen)
 Bockhorn (Walsrode), Ortsteil der Stadt Walsrode (Niedersachsen)
 Bockhorn (Ruhwinkel), Ortschaft in der Gemeinde Ruhwinkel im Kreis Plön (Schleswig-Holstein)
 Bockhorn (Bark), Ortsteil der Gemeinde Bark im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein)

Bockhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Bockhorn (1938–1983), Hamburger Kiez-Größe und Lebensgefährte von Uschi Obermaier
 Fritz Bockhorn (1871–1942), Schweizer Unternehmer
 Herbert Bockhorn (* 1995), deutsch-ugandischer Fußballspieler
 Olaf Bockhorn (* 1942), österreichischer Volkskundler
Siehe auch:
 Bockshorn
 Boxhorn